L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Indien Yuki Bhambri, du Sud-Africain Kevin Anderson, du Tchèque Tomáš Berdych, de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Jason Kubler, James Duckworth, Hubert Hurkacz, Ilya Ivashka et Mackenzie McDonald.

Pendant le tournoi 
Comme à Roland-Garros, au Queen's, à Eastbourne, Wimbledon et Atlanta, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté d'Édouard Roger-Vasselin. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que quatorze tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018. On apprend durant le tournoi que Bob Bryan se fait opérer la semaine suivante et met par conséquent un terme à sa saison.

La tête de série 2 John Isner est éliminée dès son entrée en lice par le  mondial, invité du tournoi, Noah Rubin, qui s'offre son premier joueur du top 10.

La finale oppose Alex De Minaur (19 ans) et Alexander Zverev (20 ans). L'affiche est la plus jeune de l'histoire du circuit ATP, depuis celle d'Indian Wells en 2007 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, alors âgés de 19 et 20 ans.

Lauréats 
Alexander Zverev conserve son titre et remporte le  sacre de sa carrière en écartant en finale Alex De Minaur. Il s'agit de son  titre de la saison après ceux de Munich et Madrid.

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Mike Bryan et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Washington
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en juillet 2018
Tennis en août 2018
Sport aux États-Unis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en août 2018